Selen oksid se može odnositi na:

Selen dioksid, SeO2
Selen trioksid, SeO3
Diselen pentoksid Se2O5